Куштиль () — село в Хивском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Сельсовет Чувекский.

География 
Куштиль находится в 43 км к юго-западу от Дербента и в 9 км к северу от районного центра — с. Хив. Село расположено в долине реки Рапак и растянуто вдоль её берегов почти на 2 км. Со всех сторон, кроме южной, Куштиль окружен горными цепями и холмами.

Население

История 

Считается, что село основано примерно в XVII веке, хотя документально подтверждений этому нет. Но судя по могильным плитам на местном кладбище, поселения здесь существовали и ранее. Тем не менее в 2000 году официально праздновалось 300-летие Куштиля.

Занятия местных жителей 
Основными занятиями жителей села являлись скотоводство и земледелие, а также некоторые виды ремесел, например ковроткачество. На сегодняшний день активность этих видов деятельности среди жителей стремительно падает, наблюдается тенденция к уменьшению населения.

Инфраструктура 
 Школа на 200 ученических мест.
 Футбольное поле (стадион).
 Два фельдшерско-акушерских пункта.
 Две библиотеки.
 АЗС.
 Магазины.

Известные уроженцы 
 Рамазан ал-Куштили — автор хроники Табасарана; В первой четверти XIX в. Рамазан из Куштиля на арабском языке между 1813 и 1818 годами составил хронологические выписки по истории южного Дагестана, в которых содержатся важные исторические материалы. «Хронологические записи» Рамазана из Куштиля, были переведены ученым-историком А.Р. Шихсаидовым. В хронике даны предельно лаконичные исторические справки о смерти некоторых южно-дагестанских правителей, о борьбе с внешними врагами, о выступлениях внутри Табасарана, об эпидемии чумы и т.д. Ценность «Хронологических записей» Рамазана из Куштиля для табасаранской прозы заключается в том, что они являются образцом перехода устной формы в письменную литературу.

Примечания 

Населённые пункты Хивского района